Бермуды имеет значения:
 Бермуды — группа островов в Атлантическом океане.
 Бермуды — название одного из видов шорт.